Kündig ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kündig (* 1937), Schweizer Elektroingenieur

 Kerstin Kündig (* 1993), Schweizer Handballspielerin
 Markus Kündig (1931–2011), Schweizer Unternehmer, Verbandsfunktionär und Politiker (CVP)
 Rebecca Kündig (* 1995), Schweizer Handballspielerin
 Reinhold Kündig (1888–1984), Schweizer Maler
 Silvia Kündig-Schlumpf (* 1955), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Ulrich Kündig (* 1935), Schweizer Filmregisseur und Manager